Cosmos, növénynemzetség; pillangóvirág
 Cosmos, lett „a capella” együttes
 Cosmos, operációs rendszer
 Cosmos, település az Amerikai Egyesült Államok Minnesota államában
 Cosmos, amerikai labdarúgócsapat New Yorkban
 Cosmos, a Buck-Tick együttes 1996-os nagylemeze
hasonló néven
 Cosmos 1, napvitorlás